Алексей Турчани́нов:
 
 Турчанинов, Алексей Фёдорович (ум. в 1787) — российский предприниматель.